Arcangeli ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Arcangeli (* 1971), italienische Basketballspielerin
 Davide Arcangeli (1970–2000), italienischer Autodesigner
 Domiziano Arcangeli (* 1968), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent 
 Fernando Arcangeli (1940–1986), italienischer Schauspieler

 Giovanni Arcangeli (1840–1921), italienischer Botaniker
 Luigi Arcangeli (1894–1931), italienischer Motorrad- und Autorennfahrer
 Telemaco Arcangeli (* 1923), italienischer Geher